Rosmunda – regina dei Longobodardi e regina d'Italia
 Rosmunda – dramma di Vittorio Alfieri
 Rosmunda – nome femminile
 Rosmunda – singolo di Davide Cavuti del 2012

Pagine correlate 

 Rosamunda
 Rosamunde